Кајова има више значења:
 Округ Кајова (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Кајова (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Округ Кајова (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Кајова (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Кајова (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо
 Кајова (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Кајова (племе)